Damenwahl bezeichnet:

 Damenwahl, Aufforderungsform beim Paartanz und einen Begriff aus der Soziobiologie
 Damenwahl! 100 Jahre Frauenwahlrecht, Ausstellung in Frankfurt am Main 2018/2019
 Damenwahl (Album), Album der Toten Hosen aus dem Jahr 1986
 Damenwahl (1953), deutsche Filmkomödie von E. W. Emo
 Damenwahl (1980), bulgarische Filmkomödie von Iwan Andonow